Плют — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плют, Михаил Андреевич (1924—1996) — ветеран и герой Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Плют, Павел Дмитриевич (род. 1981) — белорусский футболист, защитник, кандидат в мастера спорта.